Gaffigan ist der Familienname folgender Personen:

 James Gaffigan (* 1979), US-amerikanischer Dirigent
 Jim Gaffigan (* 1966), US-amerikanischer Stand-up-Comedian, Schauspieler, Autor und Produzent